Kampora ima više značenja:
 Kampora (Novara)
 Kampora (Salerno)
 Kampora (Verčeli)
 Kampora (Vičenca)